La temporada 2004-05 fou la tercera edició de la SuperLiga Galp Energia, i 74a edició de la lliga principal de futbol portuguès.

Classificació general

Acessos a competicions europeas 

 Lliga de Campions:
 SL Benfica
 FC Porto
 Fase Prèvia Lliga de Campions:
 Sporting CP

 Copa de la UEFA
 SC Braga
 V. Guimarães
 VFC Setúbal

Descensos 
 Moreirense FC
 Estoril-Praia
 SC Beira-Mar

Quadre de resultats

Màxims golejadors

Enllaços externs 
 LPFP.pt 
 FPF.pt - campionats nacionals portugal  
 ZeroZero.pt - Estatísticas de futbol portuguès 
 RSSSF.com 

Competicions futbolístiques a Portugal